Саранди-Гранде () — город в центральной части Уругвая, на территории департамента Флорида.

География 
Город находится в северо-западной части департамента, к северу от гряды Кучилья-Гранде-Инферьор, на высоте 120 метров над уровнем моря.
Саранди-Гранде расположен на расстоянии приблизительно 40 километров к северо-северо-западу (NNW) от города Флорида, административного центра департамента и на расстоянии 120 километров к северо-северо-западу от Монтевидео, столицы страны. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Дурасно.

История 
Саранди-Гранде был основан в октябре 1874 году как населённый пункт при железнодорожной станции. Получил статус малого города (Villa) 15 октября 1923 года. Получил статус города (Ciudad) и своё современное название 1 июля 1956 года.

Население 
По данным переписи 2011 года, население составляло 6 130 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Экономика 
В основе экономики города лежит переработка сельскохозяйственной продукции (прежде всего продуктов молочного скотоводства).

Примечания 

Города Уругвая